Roger Delsinne, né le  à Tourcoing et mort le  à Glaignes (Oise) est un prêtre catholique français. Il a dirigé la manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de bois de 1963 à 1978.

Biographie 

Il grandit dans un foyer de musiciens (son père est premier prix de violon au conservatoire de Tourcoing et sa mère premier prix de piano). À quatre ans il apprend le violon.

À l'âge de onze ans il confie à son père son désir de devenir prêtre. Il est ordonné le  et incardiné pour l'archidiocèse de Lille. Il est nommé vicaire à l'église du Saint-Sacrement de Fives. 

En , il réunit six garçons d’un des quartiers les plus « populeux » de Roubaix pour une première répétition : c'est la naissance du groupe des Petits Chanteurs de Saint Joseph.

En 1947, l’abbé Delsinne quitte Saint-Joseph, il est appelé à seconder Monseigneur Maillet à Paris.

Au décès de  Maillet en 1963, il prend la direction des Petits Chanteurs à la croix de bois, qu'il assumera jusqu'à sa mort en 1978 malgré quelques crises et critiques.  

Il est inhumé au cimetière de Belleville, non loin de la tombe de  Maillet.

Bibliographie 

 Rolland Jean, Monseigneur Maillet et les Petits Chanteurs à la croix de bois, Paris, Cerf, 2001, 150 p.

Référence

Articles connexes
Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de bois

Ensemble choral de garçons
Chef de chœur français
Prêtre catholique français du XXe siècle
Personnalité inhumée au cimetière de Belleville
Décès en septembre 1978
Naissance en mars 1914
Naissance à Tourcoing
Décès dans l'Oise
Décès à 64 ans